MLS steht als Abkürzung für:

 Die englische Abkürzung für Mitglieder des indischen Parlaments Lok Sabha
 Magyar Labdarúgó Szövetség, der ungarische Fußballverband
 Major League Soccer, die nordamerikanische Fußballprofiliga
 Martin-Luther-Schule, Name diverser Schulen
 Marxistisch-Leninistische Studenten, österreichische Hochschulorganisation
 Master of Legal Science, ein akademischer Grad, der an der Universität für Weiterbildung Krems erlangt werden kann
 Maximum Length Sequence, ein dem Rauschen ähnliches Signal, das sich aber nach einer bestimmten Zeit wiederholt
 Messaging Layer Security, eine Sicherheitsschicht für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten
 Metrology Light Source, ein Elektronenspeicherring der PTB
 Mikrolaryngoskopie, eine medizinische Methode zur Untersuchung des Kehlkopfes mittels eines Laryngoskops
 Microwave Landing System, ein Landesystem aus der Luftfahrt
 Mobile Leitstelle, eine in Österreich übliche Bezeichnung für den Einsatzleitwagen
 Molecular Life Science, ein Studiengang an der Universität zu Lübeck
 Molecular Life Sciences, ein interdisziplinärer Studiengang
 Mount Lemmon Survey, ein Projekt zur systematischen Suche nach erdnahen und potentiell gefährlichen Asteroiden und Kometen
 Mouvement pour la Liberation de la Sarre, die Bewegung für die Befreiung des Saarlandes ab 1945
 Moving Least Squares, eine Methode zur Approximation von Oberflächen ausgehend von einer Menge von Raumpunkten
 Mozilla Location Service, ein Dienst zur WLAN-basierten Ortung
 Multi-Level-Sicherheitssysteme, die Computerdaten unterschiedlicher Sicherheitsstufen trennen
 Multilayer Switch, ein Multifunktionsgerät, das eine Kombination aus Router und Switch darstellt
 Multiple Listing Service, eine Datenbank in der Immobilienwirtschaft
 Mitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin
 MLS, ein Hersteller von Leuchtdioden in Zhongshan (China)

MLS